Fins a la temporada 2009/10, aquesta inclosa, la RFEF ha organitzat campionats de lliga en 79 ocasions (34 en el cas de la Segona Divisió B i 74 en el cas de la Tercera Divisió).

En aquestes 79 temporades 98 equips catalans han passat per les diferents categories estatals, sent el FC Benavent i el CF Olesa Montserrat els dos últims equips en aconseguir-ho a la temporada 2009/10.

Participacions 
 1a Categoria: Primera Divisió.
 2a Categoria: Segona Divisió.
 3a Categoria: Tercera Divisió (de la temporada 1928/29 a la temporada 1976/77) i Segona divisió B (des de la temporada 1977/78).
 4a Categoria: Tercera Divisió (des de la temporada 1977/78).
 DP: Darrera participació.

Aclariments 

Futbol a Catalunya